LZ 4, een zeppelin
 Landing Zone 4, een landingsplaats voor Falcon 9-raketten op Vandenberg Air Force Base